Jan Amos Komenský, dit Comenius, fut un philosophe, grammairien et un pédagogue tchèque.
 Le projet Comenius est la partie du programme d'échanges européens Socrates concernant l'enseignement primaire.
 La médaille Comenius est une récompense octroyée à des enseignants et à des chercheurs de l'éducation par le Bureau international d’éducation.
La maison Comenius, bâtiment classé situé à Sarrebruck.

Voir aussi